|-
| 166101 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166102 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166103 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166104 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166105 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166106 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166107 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166108 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166109 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166110 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166111 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166112 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166113 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166114 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166115 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166116 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166117 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166118 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166119 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166120 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166121 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166122 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166123 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166124 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166125 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166126 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166127 - ||  || 7 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166128 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166129 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166130 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166131 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166132 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166133 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166134 - ||  || 7 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166135 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166136 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166137 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166138 - ||  || 15 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166139 - || 2002 DZ || 16 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 166140 - ||  || 20 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166141 - ||  || 16 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166142 - || 2002 EZ || 5 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166143 - ||  || 9 martie 2002 ||  || 
|-
| 166144 - ||  || 7 martie 2002 ||  || 
|-
| 166145 - ||  || 10 martie 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 166146 - ||  || 14 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166147 - ||  || 5 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166148 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166149 - ||  || 5 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166150 - ||  || 6 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166151 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166152 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166153 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166154 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166155 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166156 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166157 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166158 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166159 - ||  || 11 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166160 - ||  || 11 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166161 - ||  || 11 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166162 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166163 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166164 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166165 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166166 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166167 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166168 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166169 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166170 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166171 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166172 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166173 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166174 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166175 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166176 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166177 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166178 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166179 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166180 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166181 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166182 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166183 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166184 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166185 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166186 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166187 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166188 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166189 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166190 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166191 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166192 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166193 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166194 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166195 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166196 - ||  || 11 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166197 - ||  || 9 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166198 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166199 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166200 - ||  || 10 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-